CATSPERD () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 798 амінокислот, а молекулярна маса — 90 468.

Кодований геном білок за функцією належить до білків розвитку. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, сперматогенез, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Кальцієві канали